Коневское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область
 Коневское сельское поселение — в составе Плесецкого района.

Вологодская область
 Коневское сельское поселение — в составе Вашкинского района.

Кемеровская область
 Коневское сельское поселение — в составе Беловского района

Костромская область
 Коневское сельское поселение — в составе Шарьинского района.

Новосибирская область
 Коневское сельское поселение — входит в Краснозёрский район

Тюменская область
 Коневское сельское поселение — в составе Абатского района